Шидловец () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Шидловецкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 19 390 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Ближын
 Гмина Хлевиска
 Гмина Ястшомб
 Гмина Мирув
 Гмина Ороньско
 Гмина Скаржыско-Косцельне
 Скаржыско-Каменна
 Гмина Венява

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства